Rhopalephora är ett släkte av himmelsblomsväxter. Rhopalephora ingår i familjen himmelsblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Himmelsblomsväxter
Rhopalephora